Köbe oder Koebe ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Köbe (* 1961), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Paul Koebe (1882–1945), deutscher Mathematiker